Andrea Locatelli ist der Name folgender Personen:

* Andrea Locatelli (Maler) (1695–1741), italienischer Maler
 Andrea Locatelli (Fußballspieler) (* 1989), Schweizer Fußballspieler 
 Andrea Locatelli (Rennfahrer) (* 1996), italienischer Motorradrennfahrer